Lara Arruabarrena Vecino e Lourdes Domínguez Lino erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Julija Bejhel'zymer e Ol'ga Savčuk hanno sconfitto in finale Klára Koukalová e Monica Niculescu per 6-4, 5-7, [10-7].

Teste di serie

  Klára Koukalová /  Monica Niculescu (finale)
  Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (primo turno)

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Renata Voráčová (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Katowice Open 2014
WTA Tour 2014